Le Dvorak est un jeu de cartes personnalisable.
La disposition Dvorak est une disposition des touches de clavier optimisée pour la saisie de l’anglais.

Patronyme 

 Ann Dvorak (1912-1979), actrice américaine ;
 Antonín Dvořák (1841-1904), compositeur tchèque ;
 August Dvorak (1894-1975), professeur de psychologie américain, concepteur de la disposition Dvorak des touches de clavier de machine à écrire ou d'ordinateur ;
 Jan Kašpar Dvořák (1796-1846), mime franco-bohémien sous le nom de Jean-Gaspard Deburau ;
 Milan Dvořák (1934-2022), joueur de football tchèque ;
 
 Tomáš Dvořák (1972-), athlète tchèque ;
 Tomáš Dvořák (musicien) dit Floex (1978- ), musicien et artiste graphique tchèque ;
 Vernon Dvorak (1922-2022), météorologue américain, auteur de la technique Dvorak, méthode de calcul de l'intensité et de prévision du développement des cyclones tropicaux.

Astronomie 

 (2055) Dvořák, astéroïde ;
 Dvorák, cratère sur la planète Mercure.

Patronyme tchèque